Бувенку́рт-ан-Вермандуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 55 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бувенкурт-ан-Вермандуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бувенкурт-ан-Вермандуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма